Прозор:

 Прозор — польский дворянский герб, восходит к началу XVII века.
 Прозор — город в Боснии и Герцеговине.
 Прозор — город в Хорватии.
 Прозор, Кароль (1759—1841) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского.
 Прозор, Маврикий Эдуардович (1849—1928) — российский дипломат.
 Прозор, Юзеф (1723—1788) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского.